Stolová hora bezeichnet mehrere Berge in Tschechien

 Stolová hora (1254 m n.m.), Berg bei Kvilda, Böhmerwald
 Stolová hora (462 m n.m.), Berg bei Městečko Trnávka, Drahaner Bergland
 Stolová hora (Mikulovská vrchovina) (458,5 m n.m.), Berg bei Klentnice, Nikolsburger Klippen